La Coppa di Israele 1976-1977 è la 17ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1976-1977

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1976
Pallacanestro nel 1977
Coppa di Israele di pallacanestro maschile